Flyan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flyan, Sastmola, Satakunta, 
 Flyan, Korpo, Åboland,

Se även
Fladan

Robotskapade Finlandförgreningar